Pollen steht für

Pollen, Blütenstaub

Pollen ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Pollen (1813–1896), neuseeländischer Politiker 
 François Pollen (1842–1886), Naturforscher und Kaufmann
 Geir Pollen (* 1953), norwegischer Schriftsteller
 Johannes Pollius (auch: Polhen, Polhenne, Pollanus, Polle, Pollen; ~1490–1562), evangelischer Theologe und Reformator
 Ole Petter Pollen (* 1966), norwegischer Segler
 Samson Pollen (1931–2018), US-amerikanischer Zeichner und Illustrator

Siehe auch:
 De Pollen
 Polen (Begriffsklärung)
 Polle (Begriffsklärung)
 Polling